Farrera är en kommunhuvudort i Spanien i kommunen Farrera. Den ligger i provinsen Província de Lleida och regionen Katalonien, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Farrera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Farrera är bergig åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Farrera. Runt Farrera är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sort,  km sydväst om Farrera. I omgivningarna runt Farrera växer i huvudsak barrskog. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Katalonien